Maria Josepa de Saxònia (princesa de França) (1731 - 1767)
 Maria Josepa de Saxònia (reina d'Espanya) (1803 - 1829)
 Maria Josepa de Saxònia (arxiduquessa d'Àustria) (1867 - 1944)